Memphis est à l'origine le nom de Memphis, princesse de la mythologie grecque, qui aurait fondé une ville en Égypte à laquelle elle aurait donné son nom.  

Aujourd'hui le mot est plus connu comme toponyme.

Toponymie

Égypte 
 Memphis, déformation grecque du nom égyptien de la pyramide de Pépi , Men-néfer, capitale du premier nome de Basse-Égypte, Ineb Hedj : « La muraille blanche » ou Inebou Hedj : « Les murs blancs »

États-Unis 
 Memphis, une ville de l'Alabama ;
 West Memphis, une localité du comté de Crittenden, dans l'Arkansas, faisant partie de l'aire métropolitaine de Memphis dans le Tennessee ;
 Memphis, census-designated place située en Floride ;
 Memphis, une ville du Michigan ;
 Memphis, une ville du Missouri ;
 Memphis, une ville du Tennessee, berceau du blues qui témoigne de l'histoire d’Elvis Presley ;
 Memphis, une ville du Texas.

Israël 
 Mamshit ou Memphis, une cité nabatéenne
Ganymède
 Facule de Memphis

Personnes 
 Memphis, dans la mythologie grecque, la femme d'Épaphos qui selon une légende aurait fondé la ville de Memphis en Égypte ;

 la ville de Memphis (Tennessee) est le berceau d'un genre musical, le Memphis blues, illustré par
 Memphis Minnie, chanteuse de blues
 Memphis Slim, chanteur de blues, originaire de la ville

 Memphis Bleek, rappeur américain
 Memphis Depay, parfois simplement dit Memphis, footballeur néerlandais

Entomologie 
 Memphis, un genre de papillon de la famille des Nymphalidae

Œuvres 
 Memphis, un téléfilm américain réalisé par Yves Simoneau, diffusé en 1992
 Memphis, un film américain réalisé par Tim Sutton en 2014
 Memphis, Tennessee est une chanson de Chuck Berry parue en 1959
 Memphis, une comédie musicale de David Bryan et Joe DiPietro, de 2009

Autres 
 Memphis, un paquebot
 (4355) Memphis, un astéroïde
 le nom de code du système d'exploitation de Microsoft Windows 98
 groupe de Memphis, un mouvement de design et d'architecture influent dans les années 1980
 Corporate Memphis, style artistique plat et géométrique, nommé en référence au Groupe de Memphis
 Memphis, une police d'écriture d'empattement de bloc conçue en 1929 par le docteur Rudolf Wolf
 Memphis Restaurant, chaîne de restaurant dans un univers américain des années 50.
Toponymie